Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Rio Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla japonská tenistka Kurumi Naraová, která zvolila start na paralelně probíhajícím Dubai Tennis Championships.

Vítězkou dvouhry se stala nejvýše nasazená Italka Sara Erraniová, jež ve finále zdolala slovenskou turnajovou šestku Annu Schmiedlovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu WTA Tour. Na trofej z dvouhry tak čekala dva roky.

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Sara Erraniová (vítězka)
  Irina-Camelia Beguová (semifinále)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Madison Brengleová (2. kolo)
  Johanna Larssonová (semifinále)
  Anna Schmiedlová (finále)
  Polona Hercogová (2. kolo)
  Chanelle Scheepersová ''(1. kolo)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=185

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Sara Erraniová
|RD1-score1-1=7
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=5
|RD1-team2= Johanna Larssonová
|RD1-score2-1=5
|RD1-score2-2=3
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=6
|RD1-team3=

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= A Schmiedlová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Van Uytvanck
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= P Ormaechea
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= S Sorribes Tormo
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= PC Gonçalves
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= L Hradecká
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= R Vinci
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= C Scheepers
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= G Min
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= A Mitu
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=
| RD1-team12= J Gluško
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= B Mattek-Sands
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= D Kovinić
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= O Rogowska
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= I-C Begu
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= A Schmiedlová
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= P Ormaechea
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= V Cepede Royg
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= R Vinci
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= G Min
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= J Gluško
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= I-C Begu
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= A Schmiedlová
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= J Gluško
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= I-C Begu
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=6
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rio Open 2015